Netherton (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Netherton (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland
 Netherton (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire